Ragnarǫk (o fato degli dèi), nella mitologia norrena, è la battaglia finale fra le forze della luce e quelle delle tenebre, con la quale terminerà il mondo.

Ragnarok può inoltre riferirsi:

Cinema
Il mistero di Ragnarok (Gåten Ragnarok) – regia di Mikkel Brænne Sandemose (2013)
 Thor: Ragnarok – film del 2017 diretto da Taika Waititi e basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics

TV
 Ragnarok – serie TV di Netflix pubblicata nel 2020

Fumetti, anime e manga
 Ragnarok – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ragnarök – manhwa  sudcoreano creato da Lee Myung-Jin
 Sword of the Dark Ones, conosciuto come Ragnarok – serie manga basata su romanzi fantasy giapponese
 Progetto Ragna Rok,  nel fumetto Hellboy – nome di un progetto nazista per la vittoria della seconda Guerra Mondiale
 Ragnarok – gang del manga giapponese Kenichi
 Ragnarok – altro nome con cui ci si riferisce al Festival del Re Dragone del manga e anime Fairy Tail.
 Operation Ragnarok – battaglia militare che si svolge nell'anime Mobile Suit Gundam SEED Destiny
 Ragnarok – personaggio dell'anime Soul Eater
 Ragnarök the Animation – anime basato sul videogioco

Letteratura 
 Ragnarok – racconto dello scrittore argentino Jorge Luis Borges
 Ragnarok – serie di due romanzi di fantascienza di Tom Godwin (Gli esiliati di Ragnarok e I reietti dello spazio)
 Voyager Ragnarok – romanzo di Nathan Archer della serie di Star Trek
 Ragnarok the Age of Fire and Gravel – libro di Ignatius Donnelly
 Ragnarök. La fine degli dèi – romanzo di Antonia Susan Byatt

Musica
 Ragnarok – gruppo musicale norvegese di black metal
 Ragnarok – nome iniziale del gruppo musicale greco degli Airged L'amh
 Ragnarök – gruppo musicale svedese di progressive rock
 Ragnarok – album della band viking metal Týr
 Ragnarok – album della band Gwar
 Ragnarok – canzone dei Periphery
 Ragnarock Nordic festival – festival di musica e cultura scandinava
 Ragnarök Festival – festival tedesco di musica metal

Videogiochi
 Ragnarok Online – MMORPG basato sull'omonimo fumetto
 Ragnarok – videogioco per computer di genere roguelike
 Ragnarok – gioco di tipo Multi user dungeon disponibile tramite telnet
 Ragnarok – nome della nave volante utilizzata dai personaggi del videogioco Final Fantasy VIII
 Ragnarok – nella serie di videogiochi Max Payne e nell'omonimo film, è il nome del nightclub "Ragna Rock"
 Ragnarok: The Search For Aasgard – espansione del videogioco Doom attualmente in fase di sviluppo da TeamTNT
 Ragnarok – arma utilizzata da Isaac and Felix in Golden Sun
 Ragnarok – in Age of Mythology, è un'abilità che trasforma tutti i lavoratori in eroi
 Fortnite – in Season 5, personaggio finale del pass battaglia 5

Altro
 Ragnarok – rivista pubblicata da Society of Fantasy and Science Fiction Wargamers
 Ragnarok – evento annuale statunitense organizzato da Dagorhir Battle Games Association